Pencz ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Pencz (~1500/02–1550), deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Wolfhard Pencz (* 1957), deutscher Klarinettist

Siehe auch:
 Pentz
 Penz

ru:Пенц